Немченко () – украинская фамилия.

Известные носители 
 Немченко, Александр Дмитриевич (1953—2020) — советский и украинский киноактёр.
 Немченко, Анатолий Игоревич (род. 2000) — российский футболист.
 Немченко, Гарий Леонтьевич (род. 1936) — советский писатель, журналист.
 Немченко, Даниил Николаевич (1880—1937) — член I Государственной думы.
 Немченко, Евгений Константинович (1906—1970) — советский актёр и кинорежиссёр.
 Немченко, Елена Евгеньевна (1939—2009) — советская и российская актриса.
 Немченко, Пётр Иванович (1901 — после 1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.